Checo-brasileiro ou tcheco-brasileiro é um brasileiro que nasceu (ou cujos antepassados nasceram) no território das históricas terras checas ou nos estados que as sucederam (ex.: Reino da Boêmia, Protetorado da Boêmia e Morávia, Tchecoslováquia), hoje República Checa.

Ver também 
 Imigração checa no Brasil